Kyeon Mi-ri ()  o actriță și cântăreață sud-coreeană, cunoscută pentru rolul său din Giuvaierul palatului, interpretând personajul negativ doamna Choi. Ea a lansat și un album de cântece trot intitulat 행복한 여자 (titlu internațional Happy Women, lit. „Femei fericite”).

A debutat ca actriță în 1984 la o televiziune sud-coreeană. A studiat balet la Universitatea Sejong (세종대학교) dar a renunțat la specializare. Este căsătorită și are un băiat și 2 fete.

Seriale TV
Childless Comfort (JTBC, 2012)
Rooftop Prince (SBS, 2012)
Just Like Today (MBC, 2011)
Dear My Sister (KBS2, 2011)
Three Sisters (SBS, 2010)
 Yi San (MBC, 2007)
 Golden Bride (SBS, 2007)
 Jumong (MBC, 2006)
 As the River Flows (KBS, 2006)
 Sisters of the Sea (MBC, 2005)
 Sad Goodbye (KBS2, 2005)
 Love and Sympathy (SBS, 2005)
 One Million Roses (KBS1, 2003)
 Dae Jang Geum (MBC, 2003)
 To Be With You (KBS1, 2002)
 Daemang (SBS, 2002)
 Who's My Love (KBS2, 2002)
 Tender Hearts (KBS1, 2001)
 Housewife's Rebellion (MBC, 2000)
 All About Eve (MBC, 2000)
Mr. Right (KBS2, 1997)
LA Arirang (SBS, 1995)
West Palace (KBS2, 1995)
Han Myung Hoe (KBS2, 1994)
Queen Inhyeon (MBC, 1988)

Note

Legături externe
 Profil (nate) 
 HanCinema

Actori sud-coreeni
Cântărețe sud-coreene
Nașteri în 1964
Oameni din Seul
Oameni în viață